Залив Самана () — залив в Атлантическом океане у северо-восточного побережья Доминиканской Республики к югу от одноименных города и мыса. Основные города на побережье — Санта Барбара де Самана, Санчес, Сабана де ла Мар. Названия заливу дано Христофором Колумбом — Golfo de las Flechas.

Длина с севера на юг — 65 км, с востока на запад — 25 км. На побережье залива находится устье реки Юна. В акватории залива находится множество рифов, которые привлекают большое количество туристов. На юго-западном побережье есть Национальный парк Лос Хайтитес, с тропическими растениями и животными. В Самане встречаются дельфины, а также горбатые киты во время брачного периода (с конца января по начало марта).

В течение XIX века Франция, Англия и Соединённые Штаты неоднократно оспаривали право контроля за заливом. Также здесь неоднократно появлялись пираты.

См. также 
 Самана (полуостров)
 Кайо-Левантадо

Ссылки 
 Columbus, Christopher; de las Casas, Bartolomé, Dunn, O.C., and Kelley, James E. (1989).
 The Diario of Christopher Columbus’s First Voyage to America, 1492—1493. Norman: University of Oklahoma Press.

Заливы Доминиканской Республики
Заливы Атлантического океана